Azufre steht für:
Cerro del Azufre, Chile, Südamerika
Azufre Point, Antarktika